Vassallo est un patronyme italien et maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Alberto Vassallo di Torregrossa (1865-1959), archevêque italien, nonce apostolique ;
  (né en 1983), acteur italien ; 
 Ángel Daniel Vassallo (né en  1986), joueur de basket portoricain ; 
 Antonio Maria Vassallo (né vers 1620 – mort entre 1664 et 1673), peintre italien baroque ; 
  (né en 1968), chanteur italien ; 
  (né en 1969), baryton italien ; 
  (1817–1868), poète et écrivain maltais ; 
 Gustavo Vassallo (né en 1978), footballeur péruvien ;
 , homme politique maltais ; 
 Marthe Vassallo (née en 1974), chanteuse traditionnelle bretonne ; 
  (1861–1928), avocat et homme politique italien ; 
 Sylvie Vassallo (née en 1963), directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse depuis 2001. 
 Jesse Vassallo (1961-) nageur portoricain

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme italien
Patronyme maltais